Манкошево — название населённых пунктов в России:

 Манкошево — бывшая деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Манкошево — деревня в Новгородском районе Новгородской области.